Daniela Cristina Zappi (1965) é uma botânica brasileira, colecionadora de plantas e ex pesquisadora do herbário da Royal Botanic Gardens de Kew conhecida por estudar e descrever a flora Neotropical, Rubiaceae e Cactaceae. Ela descreveu mais de 90 espécies e orientou vários alunos.

Botânicas do Brasil do século XXI
Mulheres cientistas do Brasil
Pessoas vivas